Cuauhtémoc, était le nom du dernier empereur aztèque. Il signifie « aigle tombant » en nahuatl. 

Il signifie également :
Cuauhtémoc (Mexico), une des 16 délégations de la ville de Mexico.
Cuauhtémoc, une station de la Ligne 1 du métro de Mexico.

Cuauhtémoc (Zacatecas), une municipalité de l'État de Zacatecas au Mexique.
Cuauhtémoc (municipalité de Chihuahua), une municipalité de l'État de Chihuahua au Mexique.

Cuauhtémoc (Chihuahua), une université au Mexique.

Cuauhtémoc est un grand voilier de type trois-mâts barque.

Cuauhtémoc Moctezuma, une société de fabrication de bière.  

Cuauhtémoc est également un prénom : 
Cuauhtémoc Cárdenas, homme politique mexicain.
Cuauhtémoc Blanco, footballeur mexicain.